Oлега́р Пабло Федо́ро (, имя в СССР — Оле́г Па́влович Фёдоров; род. 6 марта 1958, Донецк, Украинская ССР) — советский, впоследствии испанский и американский актёр и сценарист.

Биография 
Учился во ВГИКе. В 1977 году был направлен «Мосфильмом» в 1-ю экспедицию съёмок фильма «Сталкер» для замещения актёра Александра Кайдановского в периоды его отсутствия на съёмочной площадке.

В 1990 году уехал из СССР. В настоящее время живёт и работает в Испании, Великобритании, США. Голос персонажа G-Man в русской локализации игры «Half-Life 2». Также сыграл безумного поэта в видеоклипе «Karmacoma» группы Massive Attack.

Избранная фильмография

Кинонаграды 
 За фильм «Цыганьё» (2005):
 Специальный приз актёрской группе на МКФ в Турине, Италия (2006)
 За фильм «Мотыльки» (2008):
 Премия Лучшему актёру на МКФ в Барселоне, Испания (2008)
 Премия Лучшему актёру на МКФ в Филадельфии, США (2009)
 За фильм «К Эльзе» (2011):
 Премия Золотая Оскар медаль Американской Киноакадемии лучшему зарубежному короткому метру, Лос-Анджелес, США (2012)
 Премия Стела Королевского Теле-общества лучшему короткому метру, Лондон, Великобритания (2012)
 За фильм «Колибри» (2013):
 Премия Лучшему актёру фестиваля FIBABC, Испания (2013)

Примечания

Ссылки 

Русские эмигранты четвёртой волны в Великобритании
Русские эмигранты четвёртой волны в Испании